Sezon 1967 był 37. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
22 gole - Tommy Lindholm (Turun Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1967 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
1967 w Finlandii